Акай — название населённых пунктов в Казахстане:

 Акай — аул в Алгинском районе Актюбинской области.
 Акай — село в Кармакшинском районе Кызылординской области.